

Musica 
 RBB – EP delle Red Velvet del 2018

Codici 
 RBB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Borba (Brasile)

Sigle 
 Rundfunk Berlin-Brandenburg – emittente radiotelevisiva tedesca